Плеха́нівська ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України та Росії.

Плеханівська вулиця — вулиця у місті Ізюм Харківської області.
 Плеханівська вулиця — вулиця у Харкові.

Плеханівська вулиця — вулиця у Вороніжі.

Вулиці, названі на честь людей